Il singolare del torneo di tennis Washington Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Brian Gottfried (finale)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Roscoe Tanner (campione)

 Raúl Ramírez (primo turno)
 Tim Gullikson (secondo turno)
 Victor Amaya (quarti di finale)
 Stan Smith (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Indoor 1979